21-й выпуск  Флеш Валонь — шоссейной однодневной велогонки по дорогам Бельгии. Гонка прошла 4 мая 1957 года в рамках Вызова Дегранж-Коломбо 1957.

Участники

Маршрут

Ход гонки

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт